Lauk ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Lauk (* 1937), deutscher Tischtennisspieler
 Johann Jacob Lauk (1804–1862), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Karl Patrick Lauk (* 1997), estnischer Radrennfahrer
 Kurt Joachim Lauk (* 1946), Europaabgeordneter der CDU, Politiker, Präsident des Wirtschaftsrates
 Lucien Lauk (1911–2001), französischer Radrennfahrer
 Werner Hans Lauk (* 1950), deutscher Diplomat

Lauk ist der Name folgender Orte:
 Lauk, bis 1898 Name der Ortschaft Muschkino in der russischen Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Lauck